Serro (queijo) — tipo de queijo produzido em Minas Gerais, Brasil
Serro — município do estado de Minas Gerais, Brasil
Serro Ventoso — freguesia do concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, Portugal

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos